Bob Sweeney, un acteur, réalisateur et producteur américain.
 Bob Sweeney, un joueur de hockey sur glace (1964 -).